Feel the Love (10cc), een nummer van de Britse band 10cc
Feel the Love (Rudimental), een nummer van de Britse band Rudimental